Basarab ist der Name folgender Fürsten der Walachei:

 Basarab I. († 1352)
 Mircea II. Basarab (* 1422; † 1446)
 Basarab II. († um 1458)
 Basarab Laiotă cel Bătrân
 Basarab Țepeluș cel Tânăr
 Neagoe Basarab (* 1481; † 1521)
 Matei Basarab (* zwischen 1579 und 1588; † 1654)
 Constantin Șerban Basarab (* vor 1621; † 1682)